Лос Келитес има више значења:

 Лос Келитес (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Келитес, Ел Келите (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику